Чир-Юрт — топоним в России:

 Чир-Юрт — аул в Дагестане, разорен и разрушен входе в 1831 году Кавказской войны.
 Чир-Юрт — русское военное укрепление в Дагестане.
 Чир-Юрт — посёлок железнодорожной станции в Кизилюртовском районе Дагестана, в 1963 году включен в состав города Кизилюрт.
 Чир-Юрт — поэма А. И. Полежаева, написанная под впечатлением от штурма одноимённого аула.
 Чир-Юрт (позже село Новоалександровка) — бывшая слобода укрепления Чир-Юрт, ныне село Нижний Чирюрт Кизилюртовского района Дагестана.
 Чир-Юрт — до 1968 года название железнодорожной станции Кизил-Юрт Северо-Кавказской железной дороги.
 Чир-Юрт — искаженное наименование поселка Чири-Юрт в Шалинском районе Чеченской Республики в период Российской империи.

См. также 

 Верхний Чирюрт